Відень — пасажирський залізничний зупинний пункт Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці на одноколійній електрифікованій змінним струмом лінії Коростень — Звягель I  між станціями Обвідний (7 км) та Гранітний (6 км). Розташований у селі Вигів Коростенського району Житомирської області.

Пасажирське сполучення 
На зупинному пункті зупиняються приміські поїзди сполученням Коростень — .

Примітки

Джерела

Посилання
 
 Розклад руху приміських електропоїздів по зупинному пункту Відень 

Зупинні пункти Житомирської області
Транспорт Коростенського району
Зупинні пункти Південно-Західної залізниці